Južni Sudan:
 Bahr el Ghazal (rijeka), pritok Nila
 Bahr el Ghazal (regija), jedna od 3 regije Južnog Sudana